Szunzsai járás, a Szovjetunióban az Oroszországi SZSZSZK-hoz tartozó Csecsen-Ingus Autonóm Köztársaság közigazgatási egysége, melyet 1992-ben Csecsen- és Ingusföld szétválásakor kettéosztottak
 Szunzsai járás, az Oroszországhoz tartozó Csecsenföld közigazgatási egysége
 Szunzsai járás, az Oroszországhoz tartozó Ingusföld közigazgatási egysége